Stabilizzatore – componente di un aeromobile
Stabilizzatore d'immagine – sistema che permette l'acquisizione di immagini e video senza il tremolio involontario creato dall'operatore
Stabilizzatore – sinonimo per regolatore di tensione
Stabilizzatore – tipo di additivo alimentare usato per stabilizzare le emulsioni
Sottogruppo stabilizzatore – concetto matematico
Stabilizzatore o pinne stabilizzatrici – componenti delle imbarcazioni usate per contrastare il rollio
Stabilizzatore – concetto di macroeconomia

Altri progetti